Allwörden steht für

 einen Ortsteil von Freiburg/Elbe in Niedersachsen
 Allwörden & Badendieck, ehemalige Wollwarenfabrik in Osterode am Harz
 Heinrich von Allwörden GmbH, Großbäckerei aus Mölln

Allwörden bzw. von Allwörden ist der Familienname folgender Personen:

 Ann Christin von Allwörden (* 1978), deutsche Politikerin (CDU)
 Horst von Allwörden (* 1964), deutscher Autor
 Hubertus von Allwörden (* 1931), deutscher Architekt
 Peter von Allwörden (1842–1924), deutscher Wollwarenfabrikant und Kommerzienrat
 Walter von Allwörden (1890–1962), deutscher Schauspieler
 Wilhelm von Allwörden (1892–1955), deutscher Politiker (NSDAP)